

Дорогинка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Дорогинка — село, Київська область, Фастівський район
 Дорогинка — село, Чернігівська область, Ічнянський район